

Плезант-Плейн — місто, штат Айова
 Плезант-Плейн — селище, штат Огайо